Metacrangon är ett släkte av kräftdjur. Metacrangon ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Metacrangon